Футболист года в Исландии — ежегодный приз, вручаемый лучшему футболисту года в Исландии. Лауреата выбирает жюри, куда входят игроки прошлых лет, тренеры и судьи. До 2004 года приз вручался Футбольной ассоциацией Исландии.

Рекорды 
До 1997 года среди номинантов могли быть как мужчины, так и женщины. Первым обладателем стал  в 1973 году, в 1994 году первой лауреаткой (до разделения приза на два отдельных — для мужчин и для женщин) стала Аста Гуннлаугсдоттир. В 1997 году стали вручать отдельный приз лучшему футболисту и лучшей футболистке.

Первым легионером, получившим приз, стал , выступавший за норвежский «Бранн». С 1997 года приз получают только легионеры, поскольку игроки исландского чемпионата участвуют в борьбе за специальный приз, вручаемый с 1984 года.

Рекордсменом по числу побед среди мужчин является Гильфи Сигурдссон (9 побед), среди женщин — Сара Бьорк Гуннарсдоттир (7 побед).

Все победители

До 1997 года

Мужчины

Женщины

Примечания 

Футбол в Исландии
Футбольные награды